Pierwszy rząd Williama Ewarta Gladstone’a – urzędujący w latach 1868–1874
 Drugi rząd Williama Ewarta Gladstone’a – urzędujący w latach 1880–1885
 Trzeci rząd Williama Ewarta Gladstone’a – urzędujący w roku 1886
 Czwarty rząd Williama Ewarta Gladstone’a – urzędujący w latach 1892–1894